Пику ( []) — остров, входящий в центральную группу архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, принадлежит Португалии. Это большой остров площадью 447 км², с населением 14 148 человек (2011), самая высокая точка — гора Пику высотой 2351 м. Остров находится 7 км к востоку от острова Файял и 15 км к югу от острова Сан-Жорже. Имеет 42 км в длину и  15 км в ширину.

На острове на расстоянии 8 км (5 миль) от города Мадалена расположен гражданский аэропорт Пику.

География 
Гора Пику — часть Северо-Атлантического хребта, самая высокая точка Португалии — возвышается на 2351 м над уровнем моря и на 6098 м уходит под воду.
Пику является горой с самой большой подводной частью и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Последнее извержение вулкана было в 1963 году — с малыми подводными толчками у северо-западного побережья. Наиболее сильные извержения были в 1562—1564, 1718 и 1720 гг. До сих пор видны пути лавовых потоков.

Уже на расстоянии 5 — 8 км от берега океан имеет глубину более 1000 м.

Административная структура острова 
Остров делится между муниципалитетами Лажеш-ду-Пику, Сан-Роке-ду-Пику и Мадалена.

Экономика 
Основное занятие жителей — виноградарство и обслуживание туристов. До 1980 года остров был центром китобойного промысла.

Достопримечательности 
Вулканический ландшафт в сочетании с уникальными виноградниками приобрели известность и в 2004 году были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Литература

Ссылки 
 Ribeiras.com is a site dedicated to Ribeiras, one of the south end towns of Pico
 Pico — A Ilha Montanha Atlantica — Flickr Group
 The Azores Islands, Site with abundant information about Azores Pico Island

География Азорских островов
Вулканические острова Срединно-Атлантического хребта